Сеспель:

 Мишши Сеспель (Михаил Кузьмич Кузьмин, 1899—1922) — чувашский поэт.
 Сеспель (Касаккасси Шекер — старое название на чувашском) — деревня в Канашском районе Чувашии.
 «Сеспель» — фильм 1970 года о Мишши Сеспель.